Псевдотрофеусы () — род рыб семейства цихловых. Рыбы этого рода обитают в озере Малави (Ньяса), расположенном в Восточной Африке. Относятся к группе ""Мбуна"", что буквально означает "житель скал". Это название точно описывает образ жизни этих цихлид, которые живут среди подводных скал на мелководье, в отличие от группы ""Утака"", которые плавают в толще воды. В основном псевдотрофеусы среднего размера, отличаются от других необычными двуверхими зубами. Узор в основном состоит из темных вертикальных полос. Большинство псевдотрофеусов питаются главным образом водорослями, покрывающими пышным ковром скалы и каменные россыпи, иногда планктоном. В последнее время ряд видов превдотрофеусов был отнесен к другим родам (Maylandia, Melanochromis или Tropheops).

Самцы большинства видов, принадлежащих к этому роду, территориальны. Обычно они защищают территорию между камнями или выступами скал. Самки и подростки, в зависимости от плотности популяции, живут поодиночке или небольшими группами. Самки в основном не защищают определенную территорию, хотя у некоторых видов можно наблюдать и это.

Pазмножение псевдотрофеусов 

Как и большинство цихлид из озера Малави, самки этого рода инкубируют икру во рту. Самцы часто имеют на анальном плавнике пятна, напоминающие икру. Мечущие икру самки пытаются подобрать ртом имитацию икринок, и в это время самцы выделяет сперму в рот, тем самым оплодотворяя икру. В этом момент самцы и самки совершают интенсивные круговые движения, напоминающие танец. Самка инкубирует икру во рту без еды в течение 2-4 недель в зависимости от вида, после чего на свободу выходят мальки. Родители заботятся о своем потомстве и становятся агрессивными по отношению к другим рыбам, которые представляют опасность для мальков.

Псевдотрофеус в аквариуме 

Рыбы из этого рода являются популярными среди аквариумистов за их яркие цвета и "интеллектуальное" поведение, но их разведение требует некоторого опыта. Они довольно агрессивны и требуют больших аквариумов с достаточным количеством укрытий. Как правило, важно сохранять высокий уровень заселенности в аквариуме, чтобы распределить эту агрессию. Лучше держать их вместе с другими африканскими цихлидами аналогичного размера. Среди аквариумных рыб они являются долгожителями и живут до пяти лет. Их диета должна быть основана на растительных белках, иногда необходимо добавлять живой корм.

Виды 

Принадлежность многих цихлид тому или иному виду точно не установлена и разнится в разных источниках. Здесь приведены виды псевдотрофеусов по FishBase (A Global Information System on Fishes).

 Pseudotropheus ater (Stauffer, 1988)
 Pseudotropheus crabro (Ribbink & Lewis, 1982)	(Цихлида-хамелеон) (en: bumblebee cichlid или hornet cichlid)
 Pseudotropheus cyaneus (Stauffer, 1988)	(en: Cyan hap)
 Pseudotropheus demasoni (Konings, 1994)
 Pseudotropheus elongatus (Fryer, 1956)	(Стройный псевдотрофеус) (en: Elongate mbuna)
 Pseudotropheus fainzilberi (Staeck, 1976) (Псевдотрофеус Файнзильбера (Малави 12))
 Pseudotropheus flavus (Stauffer, 1988)
 Pseudotropheus fuscoides (Fryer, 1956) (Бурый псевдотрофеус)
 Pseudotropheus fuscus  (Trewavas, 1935) (Голубоватополосый псевдотрофеус)
 Pseudotropheus galanos (Stauffer & Kellogg, 2002)
 Pseudotropheus longior (Seegers, 1996)
 Pseudotropheus minutus (Fryer, 1956)	(Желтоплавничный псевдотрофеус)
 Pseudotropheus purpuratus) (Johnson, 1976) (Псевдотрофеус Чисумулу)
 Pseudotropheus saulosi (Konings, 1990)
 Pseudotropheus socolofi (Johnson, 1974) (Пиндани или псевдотрофеус Соколофа) (en: Pindani)
 Pseudotropheus tursiops (Burgess & Axelrod, 1975) (Голубой псевдотрофеус)
 Pseudotropheus williamsi (Günther, 1894)	(Псевдотрофеус Вильямса) (en: Red top williamsi)

Виды, иногда выделяемые в отдельный род Tropheops 
По FishBase (A Global Information System on Fishes) и некоторым другим эти виды выделяют в отдельный род, по ITIS (the Integrated Taxonomic Information System) и некоторым другим относят к роду Pseudotropheus.

 Pseudotropheus gracilior (Pseudotropheus tropheops gracilior) (Trewavas, 1935) или Tropheops gracilior
 Pseudotropheus lucerna (Trewavas, 1935) (Псевдотрофеус Лучерна) или Tropheops lucerna
 Pseudotropheus macrophthalmus (Pseudotropheus tropheops macrophthalmus) (Ahl, 1926) (Широкополосый псевдотрофеус) или Tropheops macrophthalmus
 Pseudotropheus microstoma (Pseudotropheus tropheops microstoma) (Trewavas, 1935) (Пятиполосый псевдотрофеус) или Tropheops microstoma
 Pseudotropheus modestus (Johnson, 1974) (Псевдотрофеус Мбенджи) или Tropheops modestus
 Pseudotropheus novemfasciatus (Regan, 1922) (Девятиполосый псевдотрофеус) или Tropheops novemfasciatus
 Pseudotropheus tropheops romandi (Colombй, 1979) или Tropheops romandi
 Pseudotropheus tropheops или Pseudotropheus tropheops tropheops (Regan, 1922) (Трофеопс или изменчивый псевдотрофеус) или Tropheops tropheops

Виды, ранее относившиеся к псевдотрофеусам 

Здесь приведены виды по FishBase (A Global Information System on Fishes).

 Pseudotropheus aurora (Burgess, 1976) (Желтогорлый псевдотрофеус) сейчас Maylandia aurora
 Pseudotropheus barlowi (Mckaye & Stauffer, 1986) (Золотой псевдотрофеус) сейчас Maylandia barlowi
 Pseudotropheus callainos (Stauffer & Hert, 1992) сейчас Maylandia callainos
 Pseudotropheus elegans (Trewavas, 1935) (Коричневый псевдотрофеус) сейчас Maylandia elegans
 Pseudotropheus estherae (Konings, 1995) (en: Red zebra) сейчас Maylandia estherae
 Pseudotropheus greshakei (Meyer & Foerster, 1984) (en:William's mbuna) сейчас Maylandia greshakei
 Pseudotropheus hajomaylandi (Meyer & Schartl, 1984) сейчас Maylandia hajomaylandi
 Pseudotropheus heteropictus (Staeck, 1980) (Семиполосый псевдотрофеус) сейчас Maylandia heteropicta
 Pseudotropheus lanisticola (Burgess, 1976) (Узорчатохвостый ракушечник) сейчас Maylandia lanisticola
 Pseudotropheus livingstonii (Boulenger, 1899) (Псевдотрофеус Ливингстона) сейчас Maylandia livingstonii
 Pseudotropheus lombardoi (Burgess, 1977) (Псевдотрофеус Ломбардо) сейчас Maylandia lombardoi
 Pseudotropheus pursus (Stauffer, 1991) сейчас Maylandia pursa
 Pseudotropheus xanstomachus (Stauffer & Boltz, 1989) сейчас Maylandia xanstomachus
 Pseudotropheus zebra (Boulenger, 1899) (Псевдотрофеус-зебра) (en: Zebra mbuna) сейчас Maylandia zebra
 Pseudotropheus auratus (Boulenger, 1897) (en: Golden mbuna) сейчас Melanochromis auratus
 Pseudotropheus brevis (Trewavas, 1935) сейчас Melanochromis brevis
 Pseudotropheus joanjohnsonae 	(Johnson, 1974) (en: Pearl of Likoma) сейчас Melanochromis joanjohnsonae
 Pseudotropheus johannii (Eccles, 1973) (en: Bluegray mbuna) сейчас Melanochromis johannii
 Pseudotropheus perspicax	(Trewavas, 1935) сейчас Melanochromis perspicax

Ссылки 
  Псевдотрофеусы на сайте www.fishbase.org

Литература 

 

 

 

Цихловые